Leyden pode referir-se a:
Leida, uma cidade e comuna neerlandesa na província Holanda do Sul.
Leyden (queijo), um queijo proviniente de Leyden, nos Países Baixos. 
Lucas van Leyden, pintor e gravador neerlandês.

Desambiguação